KI (вторая буква — заглавная «i») или Ki может означать:

 Киби- (сокр. Ки либо Ki) — двоичная приставка, означающая 210 (аналогична десятичной приставке «кило-»).
 KI () — индивидуальный ключ аутентификации пользователя, сохраняемый в SIM-карте и применяемый для вычисления значения отклика и ключа шифрования (см. также: Безопасность GSM, Клонирование SIM-карты).
 KI — иодид калия, неорганическое соединение.
 KI — клинописный детерминатив со значением «место».
 KI — ISO-код Кирибати.
 Ki — музыкальный альбом Девина Таунсенда 2009 года.
 .ki — национальный домен верхнего уровня для Кирибати.
 Ki в биохимии — коэффициент, характеризующий сродство лиганда к клеточному рецептору или другому белку либо ДНК (см. Сродство).

 См. также 
 Ки
 KL (часто строчная «L» в печати неотличима от заглавной «i»'')